Bulgan járás – járás Mongólia Bajan-Ölgij tartományában
Bulgan járás – járás Mongólia Bulgan tartományában
Bulgan járás – járás Mongólia Dél-Góbi tartományában
Bulgan járás – járás Mongólia Észak-Hangáj tartományában
Bulgan járás – járás Mongólia Hovd tartományában
Bulgan járás – járás Mongólia Keleti tartományában